Уолрус — название островка возле Аляски, открытого русскими и именуемого ими «Моржовым».
 «Уолрус» — британский разведывательный гидросамолёт (1936—1944).